Александр Стриганов:
 Стриганов, Александр Александрович (род. 1940) — советский хоккеист, нападающий.
 Стриганов, Александр Гаврилович (род. 1920) — советский футболист и хоккеист с мячом.